Rahde steht für:

Geografie:
 Rahde, Ortsteil der Gemeinde Kleve (Kreis Steinburg), Schleswig-Holstein
 Rahde (heute: Rhade), Bauerschaft der Gemeinde Dötlingen (Landkreis Oldenburg), Niedersachsen, siehe Rhade (Dötlingen)

Personen:
 Erich tho Rahde (1875–1927), deutscher Verwaltungs- und Bankjurist

Siehe auch:
 Rade
 Rhade (Begriffsklärung)
 Raade